Gminy w USA:
 Seventy-Six (ang. Seventy-Six Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Muscatine
 Seventy-Six (ang. Seventy-Six Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Washington
 Seventy-Six (ang. Seventy-Six Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner